

Anno 
 704 o 704 a.C.

Astronomia 
 704 Interamnia è un asteroide della fascia principale del sistema solare.

Chimica 
 L'NFPA 704 o Diamante di Fuoco è uno standard introdotto dalla National Fire Protection Association per identificare in modo rapido ed efficiente la pericolosità delle sostanze chimiche.

Guerra 
 L'Objekt 704 fu un prototipo di un cacciacarri/semovente dell'Unione Sovietica.

Informatica 
 L'IBM 704 è il primo computer prodotto in serie dotato di una unità di calcolo in virgola mobile. È stato introdotto sul mercato da IBM nel 1954.

Matematica 
 704 – numero

Trasporti 
 La strada statale 704 Tangenziale di Mondovì (SS 704) è una strada statale italiana che permette di aggirare il centro abitato di Mondovì.